Benjamin est un nom propre ou commun.

Prénom 
Benjamin est un prénom masculin, il était souvent donné au plus jeune des enfants d'une fratrie. Au Moyen Âge, il était traditionnellement donné à l'enfant dont la mère était morte en couches.

Benjamin est aussi un patronyme.

Diminutifs 
Les diminutifs du prénom Benjamin sont : Ben et Benji.

Personnage biblique 
 Benjamin, personnage biblique, dernier des fils de Jacob, duquel vient le prénom « Benjamin » et qui a donné son nom à la Tribu de Benjamin, une des douze tribus d'Israël.

Saints chrétiens

Personnes portant ce prénom

Patronyme 

 Alice Benjamin (née en 1945), médecin québécoise ;
 Arthur Benjamin (1893-1960), pianiste et compositeur australien ;
 Arthur T. Benjamin (né en 1961), mathématicien américain ;
 Asher Benjamin (1773-1845), architecte américain ;
 Benoit Benjamin (né en 1964), joueur de basket-ball américain ;
 Camille Benjamin (née en 1966), joueuse de tennis américaine ;
 Claude Benjamin, haut fonctionnaire, administrateur de sociétés et homme politique québécois ;
 Collin Benjamin (né en 1978), joueur de football namibien ;
 Corey Benjamin (né en 1978), joueur de basket-ball professionnel américain ;
 Édouard Benjamin (1941-2017), homme politique et diplomate ;
 François Benjamin, homme politique québécois ;
 George Benjamin, compositeur anglais ;
 Harry Benjamin (1885-1986), psychologue américain d'origine allemande ;
 Israel Joseph Benjamin (1818-1864), voyageur juif roumain ;
 Jean-Joseph Benjamin-Constant (1845-1902), peintre orientaliste et graveur français ;
 Jean-Marie Benjamin (né en 1946), compositeur de musique, chef d'orchestre, écrivain, réalisateur et producteur de films français ;
 Joe Benjamin (né en 1919), contrebassiste américain de jazz ;
 Joel Benjamin (né en 1964), joueur d'échecs américain ;
 Judah Benjamin (1811–1884), homme politique et juriste américain ;
  :
 Paul Benjamin, alias de l'écrivain américain Paul Auster ;
 Paul Benjamin (né en 1938), acteur américain.
 Rai Benjamin (né en 1997), athlète américain ;
 René Benjamin (1885-1948), écrivain français ;
 Richard Benjamin (né en 1938), réalisateur et acteur américain ;
 Roger Benjamin (1957-), professeur d'histoire de l'art 
 S. G. W. Benjamin (1837-1914), journaliste, écrivain et diplomate américain ;
 Shelton Benjamin (né en 1975), catcheur américain ;
 Thomas Brooke Benjamin (1929-1955), mathématicien et physicien britannique ;
 Tiana Benjamin (née en 1984), actrice britannique ;
 Timothy Benjamin (né en 1982), athlète britannique spécialiste du 400 m ;
 Walter Benjamin (1892-1940), philosophe allemand.

Pseudonyme 

 Benjamin, auteur de bande dessinée chinoise ;
 Benjamin, chanteur français, interprète des premières chansons du tandem Jacques Lanzmann / Jacques Dutronc ;
 Paul Benjamin, pseudonyme utilisé par l'écrivain américain Paul Auster.

Toponyme 

 île Benjamin ;

 Benjamin, ville du Texas ;
 Benjamin, census-designated place de l’Utah.

Cinéma 
Benjamin figure dans le titre de plusieurs films :
 Mon oncle Benjamin, film muet français réalisé par René Leprince, avec Léon Mathot dans le rôle-titre, sorti en 1924 ;
 Benjamin ou les Mémoires d'un puceau, film français réalisé par Michel Deville, sorti en 1968 ;
 Mon oncle Benjamin, film franco-italien réalisé par Édouard Molinaro avec Jacques Brel dans le rôle-titre, sorti en 1969 ;
 Benjamin Gates et le Trésor des Templiers (National Treasure), film américain réalisé par Jon Turteltaub, sorti en 2004 ;
 Benjamin Gates et le livre des secrets, film américain réalisé par Jon Turteltaub, sorti en 2007 ;
 L'Étrange Histoire de Benjamin Button, film américain réalisé par David Fincher, sorti en 2008 ;
 Benjamin, film (comédie-dramatique) britannique réalisé par Simon Amstell, sorti en 2018.
 Benjamin, film  (comédie-dramatique) américain réalisé par Bob Saget, sorti en 2019.

Musique 
 Breaking Benjamin, groupe de metal alternatif américain.
 Benjamin chanson de Florent Marchet, titre figurant dans l'album Courchevel sorti en 2010 chez PIAS.

Personnages de fiction 
 Benjamin est un personnage de bande dessinée créé en 1969 par Hachel, dans les pages du journal Tintin ;
 Le général Benjamin Carrington dans la série de Bande dessinée XIII
 Benjamin Hodge, apparaît dans la quatrième saison de la série Desperate Housewives en tant que fils de Danielle Van De Kamp et d'Austin McCann.
 Benjamin Linus est un personnage de la série télévisée Lost : Les Disparus ;
 Ben Tennyson, de son vrai nom Benjamin Tennyson, est le personnage principal de la série télévisée d'animation américaine Ben 10 ;

Entreprises 
 Benjamin, constructeur automobile français.

Nom commun 
 Le benjamin ou la benjamine est le dernier enfant d'une fratrie, en référence à Benjamin, le dernier des fils de Jacob ;
 Un benjamin ou une benjamine sont de jeunes sportifs d'environ 11 ou 12 ans, les limites d'âge variant d'un sport à l'autre, voir Catégorie (sports) ;
 Un benjamin, au jeu de Scrabble, est le prolongement d'un mot de 3 lettres par l'avant ;

Autres 
 Benjamin est le nom d'un hebdomadaire pour les jeunes (1929 à 1958). J.P.Pinchon, le dessinateur de Bécassine, en a été un des principaux illustrateurs, de 1929 à 1944 ;
 Jurisprudence Benjamin
 Benjamin est le nom attribué au dernier thylacine connu, mort en 1936.

Voir aussi

Notes et références

Homonymie de prénom
Vocabulaire sportif
Expression courante
Prénom hébraïque
Prénom masculin